

Patronyme 

 André de Segni (v.1230-1302), moine franciscain italien ;
 Antonio Segni (1891-1972), juriste, universitaire et homme d'État italien ;
 Bruno de Segni (1045-1123), théologien italien, abbé et évêque ;
 Giulio Segni (1498-1591), compositeur italien, claveciniste et organiste ;
 Lucienne de Segni, personnalité du  ;
 Mario Segni (né en 1939), homme politique italien, fils d'Antonio ;
 Riccardo Di Segni (né en 1949), rabbin italien.

Autres 

 Segni, une commune italienne de la région Latium.
 Gouvernement Segni I et Gouvernement Segni II, gouvernements de la République italienne.
 Pacte Segni, un mouvement politique italien.
 Segni, nom latin des Sègnes, un peuple gaulois.